De 57ste wereldkampioenschappen schermen werden gehouden in Antalya, Turkije in 2009. De organisatie lag in de handen van de FIE. Er deden 699 schermers uit 82 verschillende landen mee.

Planning

Overzicht van de resultaten

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Details

Mannen

Floret individueel

Degen individueel

Sabel individueel

Floret ploegen

Degen ploegen

Sabel ploegen

Vrouwen

Floret individueel

Degen individueel

Sabel individueel

Floret ploegen

Degen ploegen

Sabel ploegen 

2009
Schermen in Turkije
Schermen in 2009
Sport in Antalya
Schermen